Епископ Инноке́нтий (в миру Иван Кульчицкий; 1680 или 1682, Черниговский полк, Гетманщина —  под Иркутском) — епископ Православной российской церкви; с  года Иркутский и Нерчинский, первый правящий православный епископ Восточной Сибири (бывшие до него епископы Иркутские имели статус викариев Тобольской митрополии).

Прославлен Российской церковью в лике святых  года (третья по времени — после прославления Димитрия Ростовского и Феодосия Тотемского — канонизация синодального периода); память  и в третью неделю по Пятидесятнице (Собор Галицких святых и Собор Санкт-Петербургских святых).

Биография 
Уроженец Черниговского полка (Гетманщина), происходил из шляхетского рода Кульчицких.

С 1695 года обучался в Киевской коллегии, где и окончил курс в 1706 или в 1708 году. Пострижение в монашество с именем Иннокентия принял в Киево-Печерской лавре в 1708 году и рукоположён в иеромонаха.

В 1710 году вызван в Московскую Славяно-греко-латинскую академию и сначала преподавал словесность, а в 1714 году сделан префектом Академии и преподавателем философии, метафизики и нравственного богословия; наблюдал в то же время и за порядком жизни академистов.

В 1719 году он был вызван в Петербург в Александро-Невский монастырь со званием соборного иеромонаха и был назначен на корабль «Самсон», стоявший в Ревеле, а вскоре переведён первым обер-иеромонахом в финляндский корпус, стоявший в городе Або.

 года назначен начальником миссии в Китай. В феврале 1721 года Святейший синод постановил Иннокентия «в архиереи посвятить, но лучше б без титула городов, понеже сии города порубежные к Хине, чтобы иезуиты не перетолковали инако и бедства б не нанесли», то есть Синод опасался происков иезуитов в Китае.

 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры в присутствии Петра I был рукоположён во епископа Переяславского. Хиротонию совершили митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский), архиепископ Новгородский и Великолуцкий Феодосий (Яновский) и епископ Псковский, Изборский и Нарвский Феофан (Прокопович).

Был вынужден остановиться в Троице-Селенгинском монастыре в Бурятии, где пробыл в течение трёх лет. Написал несколько икон для Селенгинского монастыря. Открыл духовную школу в Селенгинске.

 года Святейший синод определил ему быть епископом Иркутским и Нерчинским. Дата считается днём основания самостоятельной Иркутской епархии.

Управлял Иркутской и Нерчинской епархией в течение четырёх лет и трёх месяцев до своей смерти в 1731 году, проживая постоянно в Вознесенском монастыре близ Иркутска. Оказывал содействие 1-й камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Преставился в Вознесенском монастыре  года и погребён под алтарём деревянной Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.

Прославление и почитание 

Народное почитание останков святителя началось в конце XVIII века вследствие обнаружения их нетленности. В последних числах сентября 1800 года епископу Иркутскому Вениамину (Багрянскому) пришло письмо за подписью 389 человек с изложением просьбы об открытии честных мощей святителя для всенародного чествования. Преосвященный передал бывшим тогда в Иркутске сенаторам письмо для Государя и приложил к нему выписку о случаях чудотворений от мощей святителя, числом более ста. Государь потребовал от Святейшего синода рассмотрения дела. По распоряжению Синода в Иркутск прибыл Казанский викарный архиерей Иустин (Вишневский), который лично освидетельствовал мощи святителя, расспросил под присягой некоторых свидетелей чудотворений и вместе с епископом Вениамином  года докладывал Синоду.  года Святейший синод с Высочайшего соизволения объявил: «Тело первого епископа Иркутского Иннокентия огласить за совершенно святые мощи и с подобающим благоговением Иркутскому епископу Вениамину с прочим духовенством поставить в церкви Иркутского Вознесенского монастыря наверху, либо в другом достойном месте, с установлением празднования ему 26 ноября, на день памяти преставления сего святителя».

Мощи святителя были открыты  года; 16 февраля того же года перенесены в соборную церковь Вознесенской обители и открыто почивали там в серебряной раке. 24 января 1921 года в Иркутске было произведено вскрытие мощей Иннокентия. В протоколе, составленном представителями духовенства и верующих, была установлена полная сохранность мощей святителя. В заключении акта комиссии, составленном представителями от уездов и аймаков, было сказано, что мощи представляют собой натуральную мумию довольно хорошо сохранившуюся. Однако архиепископ Анатолий указал на неточности и неправильности, усмотренные им в акте комиссии. В 1921 году мощи Иннокентия были отправлены в Москву, в Музей Наркомздрава на Петровке дом 14, здесь на выставке по социальной медицине и гигиене, в специальном отделе по гниению и разложению животных предметов, мощи  Иннокентия демонстрировались вместе с мумифицированными трупами фальшивомонетчика и крысы, а также вместе с мощами Виленских мучеников и Иоасафа Белгородского.

Повторно мощи были обретены в 1990 году в одном из подсобных помещений ярославской церкви Николы Надеина и с того времени находятся в Знаменском монастыре Иркутска.

Память святителя и чудотворца Иннокентия, епископа Иркутского, совершается несколько раз в год:
  — в день памяти Собора Волынских святых;
  — преставление;
  — обретение мощей;
  — в день памяти Собора Сибирских святых;
 третья неделя по Пятидесятнице — Собор Галицких и Санкт-Петербургских святых.

В честь Святителя Иннокентия была освящена домовая церковь Томской духовной семинарии (на улице Никитина в Томске).

Николо-Иннокентьевский Храм города Иркутска (Русская православная церковь, Иркутская епархия) имеет придел в честь святителя.

Храм Святителя Иннокентия, епископа Иркутского (Русская православная церковь, Хабаровская епархия).

Храм Святителя Иннокентия, епископа Иркутского (Эстонская православная церковь, Пярнуская и Сааре епархия).

Существует душепопечительный центр во имя святителя Иннокентия Иркутского. Центр является общиной монастырского типа по реабилитации наркозависимой молодёжи. Главная цель центра — оказание духовно-психологической помощи наркозависимым и их родителям.

Создана Иркутская региональная общественная организация «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского».

22 сентября 2019 года, после Литургии в кафедральном соборе Богоявления, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим совершил молебен и освятил бюст святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, открытие которого прошло в Иркутске в рамках фестиваля «Сияние России».

В художественной литературе 
Епископ Иннокентий Кульчицкий - один из героев романа Дениса Гербера «Временщик».

Примечания

Ссылки 
 Иннокентий (Кульчицкий), св. На сайте Русское Православие
 Святитель Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ Иркутский // Православие.Ru
 Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ На сайте православного портала Азбука веры
 Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу На сайте православных канонов и акафистов Акафист.ru
 Молитвы святителю Иннокентию, чудотворцу Иркутскому На сайте общественного православного портала Звонница
 СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ. (Сайт ученицы женской православной гимназии Паравийчук Ирины) На сайте Иркутской Епархии

Литература 
 Житие Святого Иннокентия, 1-го епископа Иркутского. — Томск, 1876;
 Отчёт по устройству домовой церкви во имя святителя Иннокентия, Иркутского Чудотворца, в здании Тобольской гимназии. С 14 сентября 1892 года по 20 ноября 1894 года. — Тобольск: Тип. Тобольского епархиального братства, 1894.
 
 Наумова О. Е. Иркутская епархия XVIII — 1-й пол. XIX в. — Иркутск, 1996. — С. 32-43.
 Замолотских Г. Д. Сохранение и преемственность традиций почитания святителя Иннокентия Иркутского в храмах Барнаула // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Материалы всерос. науч.-практ. конф. Вып. 15. — Барнаул, 2006. — С. 64-68.
 

 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Святители
Военное духовенство Российской империи
Собор Сибирских святых
Христианские святые XVIII века
Епископы Русской православной церкви
Канонизированные в XIX веке
Выпускники Киево-Могилянской академии
Религиозные деятели Бурятии
Преподаватели Славяно-греко-латинской академии
Похороненные в Иркутске
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Персоналии:Свято-Троицкий Селенгинский монастырь
Персоналии:Вознесенский монастырь (Иркутск)